LYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Licksele (Svezia)